Rahon (Doubs)
 Rahon (Jura)
 Rahon (Índia)

Desambiguações de topônimos